

Cinema 
 Vanity – film del 1915 diretto da Joseph De Grasse
 Vanity – film del 1916 diretto da John B. O'Brien
 Vanity – film del 1927 diretto da Donald Crisp
 Vanity – film del 1930 diretto da Edward F. Cline
 Vanity – film del 1935 diretto da Adrian Brunel

Editoria 
 Vanity press, editoria a spese dell'autore (equivalente all'italiano Autore a proprie spese-APS)

Musica 
 Vanity – gruppo musicale Progressive death metal polacco
 Vanity – album degli Eighteen Visions del 2002
 Vanity – traccia dell'album Machina II/The Friends and Enemies of Modern Music dei The Smashing Pumpkins del 2000
 Vanity – singolo promozionale di Lady Gaga del 2008
 Vanity – singolo di Arca del 2015, dall'album Mutant

Persone 
 Vanity – cantante e attrice statunitense, pseudonimo di Denise Katrina Matthews

Televisione 
 Vanity – episodio della seconda stagione di A cuore aperto

Telefonia 
 Vanity – modello di telefono cellulare prodotto dalla NGM

Altri progetti